Admete (filla d'Oceà) i de Tetis (filla de Gea), oceànide 
 Admete (filla d'Euristeu), sacerdotessa d'Hera, acompanyà Hèracles a una expedició al país de les amazones